Christian Menn, né à Meiringen le  et mort le  à Coire, est un ingénieur civil suisse concepteur de ponts.

Biographie 
Sa famille est originaire du canton des Grisons. Son père, Simon Menn, exerce également la profession d'ingénieur civil.

Après avoir suivi les cours du lycée de Coire, il poursuit des études de génie civil à l'École polytechnique fédérale de Zurich où il obtient son diplôme d'ingénieur civil en 1950.

En 1950 et 1953, il travaille dans deux bureaux d'études, à Coire et Berne. De 1953 à 1956, il est assistant du professeur Pierre Lardy à l'École polytechnique fédérale de Zurich et passe son doctorat en 1956. Jusqu'en 1957, il est ingénieur de la société Dumez à Paris.

Il crée et dirige son propre bureau d'études, à Coire, entre 1957 et 1971. De 1971, jusqu'à sa retraite, il devient professeur d'ingénierie des structures à l'École polytechnique fédérale de Zurich. À partir de 1992, il travaille comme consultant en génie civil.

Quelques ouvrages 
Constructeur de plus de 100 ponts, il a pour principe que « la forme doit suivre la fonction ». Il a contribué à des avancements dans l'art de la construction des ponts en béton partiellement ou totalement précontraints, intérieurement ou extérieurement.
 Pont de Surcasti (1962), pont sur arceau de tige et dalle porteuse à Lugnez.
 Pont sur le Rhin à Tamins (1963), sur la route du Col du San Bernardino.
 Pont du Ganter sur la route du col du Simplon, Valais
 Viaduc de Felsenau, autoroute A1, Berne.
 Pont de Cascella, autoroute A13, Val Mesolcina, Tessin.
 Pont de Sunniberg, pont routier extradossé, Route H21, Klosters-Serneus (Grisons).
 Pont Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial, Boston.

Distinctions 
 Fritz-Schumacher-Preis  (1982)
 Médaille Eugène Freyssinet de la Fédération internationale du béton (1990) 
 Docteur honoris causa de l'université de Stuttgart (1996)
 Médaille Carl-Friedrich-Gauß (1998)
 Ingenieurbau-Preis (2003)
 International Award of Merit in Structural Engineering de l'Association internationale des ponts et charpentes (IABSE) (2009)

Notes et références

Annexes

Bibliographie 

 .
  Caspar Schärer, Christian Menn - Brücken - Bridge, Scheidegger & Spiess, 2015 
 Sous la direction d'Antoine Picon, L'art de l'ingénieur constructeur, entrepreneur, inventeur, , Centre Georges Pompidou/éditions Le Moniteur, Paris, 1997

Articles connexes 
 Heinz Isler
 Othmar Ammann
 Robert Maillart

Liens externes 
 
  Christian Menn, Consulting Engineer
  Christian Menn Partners
 Structurae : Christian Menn
  IABSE - International Award of Merit in Structural Engineering : Christian Menn
 

Ingénieur suisse du XXe siècle
Ingénieur civil
Ingénieur constructeur de ponts
Étudiant de l'École polytechnique fédérale de Zurich
Enseignant à l'École polytechnique fédérale de Zurich
Universitaire suisse du XXe siècle
Docteur honoris causa de l'université de Stuttgart
Naissance en mars 1927
Naissance à Meiringen
Décès en juillet 2018
Décès à Coire
Décès à 91 ans